Birgit Abels, un musicologue et professeur d'université (Georg-August-Universität Göttingen) allemand ;
 Björn-Uwe Abels (1941-), un archéologue et conservateur allemand ;
 Ludwig Wilhelm Abel (1867-1937), érudit d'art, écrivain, et rédacteur en chef ∞ Anna Emilie Mewes, une femme bradenbourgeois ;
 Erika Abels d'Albert, née Abeles (1896-1975), une femme peintre, graphiste, et styliste de mode autrichienne ;
 Heinz Abels (1943-), un sociologue allemand ;
 Jacob Abels (1803-1866), peintre néerlandais ;
 Johann Abels (1814-1902), membre du parlement d'Oldenbourg ;
 Kurt Abels (1928-), un germaniste allemand ;
 Michael Abels (1962-), un compositeur américain ;
 Norbert Abels (1953-), un dramaturge et érudit des cultures allemand.

Voir aussi 
 Abeles (Abelis)
 Abel (Abele), 
  (Abelsson), Abeldorff
 Abraham (Abrahm, , ), Abrahams (Abrahamen), , Brahms